Holken kan syfta på:

 Holken, Hammarö kommun – en ort i Hammarö kommun,

Sjör

Holken, Småland, sjö i Gislaveds kommun,  (29,6 ha)
Holken, Västergötland, sjö i Ale kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn